Slag bij Tenedos (86 v.Chr.), een zeeslag tijdens de Eerste Mithridatische Oorlog
Slag bij Tenedos (73 v.Chr.), een zeeslag tijdens de Derde Mithridatische Oorlog